Алекса́ндр И́горевич Булычёв (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Макслайн».

Клубная карьера 
В 2019 году выступал за дубль солигорского «Шахтёра», приняв участие в 14 матчах и забив 2 мяча. 9 ноября впервые попал в заявку на матч чемпионата Белоруссии против «Славии», но на поле не появился. 4 марта 2020 года дебютировал за основную команду «Шахтёра» в игре за Суперкубок Белоруссии. Булычёв вышел в стартовом составе, но результативными действиями на поле не отметился, в результате чего в перерыве был заменён на Александра Селяву. 16 мая сыграл первую игру в Высшей лиге против «Славии», выйдя на поле на 2-й компенсированной к основному времени матча минуте вместо Сергея Балановича.

В сентябре 2020 года был отдан в аренду в «Городею», в составе которой трижды выходил на поле в матчах Высшей лиги. В январе 2021 года присоединился к «Витебску» на правах аренды, где ни разу не сыграл за клуб в Высшей лиге и провёл один матч в Кубке страны. Летом футболист вернулся обратно в солигорский «Шахтёр» и сразу же после возвращения отправился в аренду в «Энергетик-БГУ», где стал получать игровую практику играя в основном составе команды.

10 февраля 2022 года перешёл в «Динамо-Брест». Соглашение с клубом рассчитано до конца 2022 года с опцией продления ещё на один сезон. Александр присоединился к команде перед началом предсезонной подготовки и принимал участие в товарищеских матчах в статусе игрока на просмотре.

В сентябре 2022 года перешёл во владимирское «Торпедо», подписав контракт на год. Дебютировал за клуб 10 сентября 2022 года в матче против московского «Торпедо-2», выйдя на замену на 85 минуте.

В марте 2023 года перешёл в рогачёвский «Макслайн».

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»